Kynoch steht für:

 Kynoch (Unternehmen), britische Munitionsfabrik
 Mount Kynoch, Vorort von Toowoomba, Queensland, Australien

Kynoch ist der Familienname folgender Personen:

 John Kynoch (* 1933), britischer Sportschütze 
 Sholto Kynoch (* 1979), britischer Pianist